Лукът (Allium) е род растения от семейство кокичеви (Amaryllidaceae), включващ около 1000 вида, правейки го един от най-големите родове растения в света. В миналото някои ботаници са го класифицирали в семейство Кремови (Liliaceae).

Разпространение 
По-голямата част от видовете за разпространени в умерени климати в Северното полукълбо с изключение на няколко вида, срещащи се в Чили (A. juncifolium), Бразилия (A. sellovianum) или тропическа Африка (A. spataceum). Родът е особено разнообразен в Източното Средиземноморие.

Описание 
Луковете са многогодишни луковични растения. Височината им е от 5 до 150 cm. Цветовете образуват сенник на върха на безлистно стъбло. Луковиците са с различен размер при различните видове – от много малки (ок. 2 – 3 mm) до доста големи (8 – 10 cm). Някои видове (като A. schoenoprasum) развиват удебелени основи на листата, а не същински луковици.

Приложение 
Повечето луковични представители на рода се размножават чрез образуване на малки луковици (издънки) около старата луковица или чрез семена. Няколко вида могат да образуват много вторични луковички в цветната глава. При А. cepa Proliferum Group луковичките са малко, но достатъчно големи, че се използват за храна (обикновено мариновани).

Между представителите на рода са много ценени зеленчуци като лук, праз и шалот и подправки като чесън и сибирски лук. Силната миризма на лук е характерна за целия род, но не всички представители я излъчват еднакво силно.

Някои видове от рода Лук, между които A. cristophii и A. giganteum, се използват за градински растителни бордюри заради „архитектурните“ си качества. Селекционирани са и някои хибрида с яркоморави цветове. Allium hollandicum 'Purple Sensation' е сред най-известните и има награда от Кралското градинарско дръжество на Великобритания. Други видове са досадни градински плевели.

Различни видове лук се използват за храна от ларвите на някои ципокрили като зелева нощенка (Mamestra brassicae), Korscheltellus lupulina (наблюдаван и при чесъна), Euxoa nigricans, Noctua pronuba, Discestra trifolii, Xestia c-nigrum, Agrotis segetum.

Кучетата и котките са много податливи на отравяне след консумация на определени видове.

Някои видове са използвани като традиционни лекарства.

Класификация 
Някои по-важни видове са:

Пълен списък на видовете 
Решението за включване на даден вид в рода е таксономично трудно и видовите граници са неясни. Трудностите произтичат от факта, че родът проявява значителен полиморфизъм и се е приспособил към голямо разнообразие от местообитания. Оценките за броя на видовете са от 260 до 979:

Източници